Loňský titul vyhrála kanadsko-srbská dvojice Daniel Nestor a Nenad Zimonjić, která v tomto ročníku nenastoupila společně.

Vítězem se stal druhý nasazený bělorusko-kanadský pár Max Mirnyj a Daniel Nestor, který ve třech finálových setech porazil nenasazenou kolumbijsko-argentinskou dvojici Juan Sebastián Cabal a Eduardo Schwank. Nestor tak obhájil titul a oba tenisté si připsali celkově třetí vítězství z této soutěže na Roland Garros.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (vítězové)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (2. kolo)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (1. kolo)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (1. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (2. kolo)
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák (1. kolo)
  Marc López /  David Marrero (2. kolo)
  František Čermák' /  Filip Polášek (3. kolo)
  John Isner /  Sam Querrey (1. kolo)
  Serhij Stachovskyj /  Michail Južnyj (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Mužská čtyřhra